El término Soy el Mismo puede hacer referencia a:

Música 
 Soy el mismo, álbum de Prince Royce (2013).
 Soy El Mismo, álbum de Eddie Santiago (1991).